Оманская профессиональная лига Омана 2018/2019 () —
43-й сезон чемпионата Омана по футболу. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Аль-Сувэйк». Сезон начался 17 августа 2018 года и завершился 28 мая 2019 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Омана на сайте goalzz.com
 Чемпионат Омана на сайте soccerway.com

2018/2019
Оман
Спорт в Омане в 2018 году
2019 год в Омане